China Beach kan syfta på:

 China Beach (TV-serie) – en amerikansk TV-serie från 1988–1991

Geografi

Kanada 

 China Beach (strand i Kanada), British Columbia, Capital Regional District, 

Robotskapade Kanadaförgreningar